Juicy signifie juteux en anglais. Ce nom réfère aussi notamment à :

 Juicy, un duo de chanteuses bruxelloises.
 Juicy Lucy, un groupe de blues rock britannique formé en 1969.
 Juicy J (1975-), un rappeur américain.
 Juicy, une chanson du rappeur américain The Notorious B.I.G., sortie en 1994 ;
 Juicy, chanson de Doja Cat de 2019.